Chemosphere peut désigner :
 la Chemosphere, une maison ;
 Chemosphere, une revue scientifique.